La Strada (ital. ‚die Straße‘) steht für:
 La Strada – Das Lied der Straße, Spielfilm (1954) von Federico Fellini
 La Strada (Bremen), Straßenzirkusfestival in Bremen
 La Strada (Graz), Straßen- und Figurentheater in Graz
 La Strada (Organisation), eine europäische Hilfsorganisation
 La Strada (R) ein Hersteller von Wohnmobilen (La Strada Fahrzeugbau GmbH)